1997 Голяма награда на Италия е 48-ото за Голямата награда на Италия и 13-и кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 7 септември 1997 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Репортаж 
От пол-позиция стартира Жан Алези от Бенетон и водеше в половината от цялото състезание. Но Дейвид Култард който стартира 6-и успя да спечели три позиции на първия завой, е зад французина преди спиранията в бокса и успя да го изпревари с огромна преднина и спечели състезанието с повече от две секунди давайки реванш заради отпадането се в Голямата награда на Франция където Алези го изхвърли от състезанието. На трета позиция е Хайнц-Харалд Френтцен докато съотборника Жак Вилньов взе 5-а позиция пред Михаел Шумахер който завърши 6-и. Състезанието не може да мине и без кола на сигурността след инцидента на Ралф Шумахер и Джони Хърбърт.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Дейвид Култард посвети победата в това състезание за принцеса Даяна която загина същата година.

Източници 
 

Голяма награда на Италия